King Kong es el nombre de un gigantesco gorila ficticio que ha aparecido en diversas películas:
 King Kong, película original de 1933 dirigida por Merian Cooper.
 King Kong vs. Godzilla, película de 1962 dirigida por Ishiro Honda.
 King Kong, película de 1976 dirigida por John Guillermin.
 King Kong 2, secuela de la película de 1976.
 King Kong, película de 2005 dirigida por Peter Jackson.
 Kong: La Isla Calavera, película de 2017 dirigida por Jordan Vogt-Roberts.

Además, King Kong también puede ser:
 King Kong, novelización de la película original King Kong de 1933. Fue publicada un poco antes del estreno de la película.
 King Kong, diversos videojuegos basados en la película.
 King Kong, videojuego de 1982.
 Peter Jackson's King Kong, videojuego de 2005 basado en la película del mismo año.
 King kong de manjarblanco, postre típico peruano.
 King Kong, banda de rock de Louisville (Kentucky, Estados Unidos).
 King Kong, composición de Frank Zappa aparecida primero en el disco Lumpy Gravy y luego como una versión larga dividida en varios cortes en el disco Uncle Meat.
 King Kong, disco de la banda argentina Los Pericos.